Jared Palmer e Rennae Stubbs hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Arantxa Sánchez Vicario 7-5, 7-6(3).

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Anna Kurnikova (semifinali)
 Leander Paes /  Lisa Raymond (primo turno)
 Jared Palmer /  Rennae Stubbs (campioni)
 Todd Woodbridge /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)

 Mark Woodforde /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Jeff Tarango /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Caroline Vis (secondo turno)
 Andrej Ol'chovskij /  Olena Tatarkova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Australian Open 2000
ATP Tour 2000